Desa Simbatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Simbatan (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,45), Jawa Timur, 
 Desa Simbatan (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 111,45), Jawa Timur, 
 Desa Simbatan (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,00), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar